Селчень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Покідія.
 Селчень () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Чаталкіой.